Catete steht für:

 Catete (Bengo), Stadt in Angola
 Catete (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro

Siehe auch:
 Katete